Saint-Girons (Ariège)
Saint-Girons-en-Béarn
ook:
Saint-Girons-d'Aiguevives,  Gironde